Heinrich von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Heinrich I. (Ostfrankenreich) (der Vogler; um 876–936), Herzog von Sachsen und König des Ostfrankenreichs
 Heinrich der Stolze (1108–1139), Herzog von Sachsen
 Heinrich der Löwe (1129–1195), Herzog von Sachsen
 Heinrich von Sachsen (Mediziner), deutscher Arzt und Geistlicher 
 Heinrich von Sachsen (1422–1435), Prinz von Sachsen
 Heinrich (Sachsen) (der Fromme; 1473–1541), Herzog des albertinischen Sachsens
 Heinrich (Sachsen-Römhild) (1650–1710), Herzog von Sachsen-Römhild
 Heinrich (Sachsen-Weißenfels-Barby) (1657–1728), Herzog von Sachsen-Weißenfels-Barby
 Heinrich (Sachsen-Merseburg) (1661–1738), Herzog von Sachsen-Merseburg

Siehe auch:
 Henricus de Saxonia, angeblicher Verfasser der Secreta mulierum